Ка́рстенс () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Карстенс, Анке (род. 1985) — немецкая сноубордистка
 Карстенс, Асмус Якоб (1754—1798) — датский и немецкий художник
 Карстенс, Бруно (1918—2001) — немецкий актёр
 Карстенс, Вильгельм (1869—?) — немецкий спортсмен
 Карстенс, Карл (1914—1992) — немецкий политик
 Карстенс, Дэвид (1913 или 1914—1955) — южноафриканский боксёр, олимпийский чемпион